Hillary Scott peut désigner :
 Hillary Scott (1983-), actrice pornographique américaine ;
 Hillary Scott (1986-), chanteuse américaine.